Buat bezeichnet:

 Automobiles Léon Buat, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Isigny-le-Buat, französische Gemeinde
 Kanton Isigny-le-Buat, französische Verwaltungseinheit

Personen:
 Edmond Buat (1868–1923), französischer General
 Pierre du Buat (1734–1809), französischer Ingenieur, Minendirektor
 Rittmeister Buat, siehe Henri de Fleury de Coulan